Анатолий Андреевич Азовский () — советский и российский поэт, журналист.

Биография 
Анатолий Андреевич Черноскулов родился 6 декабря 1940 года в селе Большое Кабанье Кабанского сельсовета Шадринского района Челябинской области, ныне село входит в Батуринский сельсовет Шадринского района Курганской области. 

Фамилию Азовский взял по одним данным в честь горы Азов, расположенной в 8 км от города Полевского Свердловской области, а по другим — в честь города Азов Ростовской области.

Отец, Андрей Иванович и мать Евдокия Ивановна работали в ремесленном училище на Полевском криолитовом заводе (отец — столяром, мать — разнорабочей), они жили в Полевском с 1937/1938 года. Большую помощь в воспитании оказывали бабушка Екатерина Григорьевна и дедушка Иван Наумович.

Учился в школе № 1 города Полевского до 6 класса.

В 1956 году поступил в Свердловске в строительное училище № 69, окончил его плотником ІV разряда.

В 1957 году работал плотником на строительстве Белоярской ГРЭС, в 1958 году на строительстве стана «В» Первоуральского новотрубного завода, в 1959 году на Медной горе (Гумёшевский рудник).

Служил в Советской Армии. В 1960—1961 годах участвовал в строительстве космодрома Байконур. На Байконуре тяжело заболел и был комиссован, лечился в Камышловском госпитале инвалидов Отечественной войны.

В 1962 году поступил в Свердловский строительный техникум, на отделение «Строительные машины и оборудование». После окончания техникума работал линейным механиком в Омутинской ПМК.

В 1966—1970 годах работал мастером на Свердловском заводе трансформаторов тока, техником-конструктором на оборонном предприятии «почтовый ящик Свердловск—79». Работал в полевской газете «Северский рабочий».

В 1966 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького в Москве, на заочное отделение.

В 1971 году переехал в станицу Багаевскую Багаевского района Ростовской области. 

В 1971—1978 годах работал корреспондентом в газете «Светлый путь». Параллельно вёл городское литобъединение при газете «Знамя коммуны» (в Новочеркасске). 

В 1978—1987 годах работал литературным консультантом в молодёжной газете «Комсомолец».

В конце декабря 1987 года вернулся в Полевской, работал в сфере дополнительного образования, вёл литературное объединение «Рассвет» сначала при ДК СТЗ, затем при Доме пионеров, Центре развития творчества детей и юношества. Организатор общества самодеятельных поэтов «Простор» (ДК Северского трубного завода).

С 1991 года член Союза писателей СССР (затем Союза писателей России).

Скончался 12 ноября 2012 года в городе Полевском Свердловской области, ныне город — административный центр Полевского городского округа той же области. Похоронен на Южном кладбище города .

Творчество 
Первая публикация стихов Анатолия Азовского была в городской газете «Рабочая правда». Некоторые стихи стали песнями, например «Есть на свете речка Полевая».

Через всю поэзию Азовского яркой линией проходит чувство любви к Уралу. У него своё, глубокое видение окружающего: природы, птиц, реки, человеческих страданий и радости.

Награды, звания и премии 
 Звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 2003 год
 Лауреат Третьего творческого фестиваля молодёжи Дона, 1971 год
 Лауреат конкурса Ростовского областного Совета мира за книгу «Свидание с землей», 1981 год
 Лауреат литературной премии Ростова-на-Дону, 1991 год
 Диплом литературной премии акционерного общества «Урал-регион» за книгу «Пора откровения», 1992 год
 Лауреат премии имени Н. Ф. Зюзёва за выдающуюся работу по сохранению историко-культурного наследия Полевского края, 2014 год, посмертно

Семья 
Анатолий Андреевич Азовский был трижды женат. С последней супругой Марией вырастили двух сыновей: Андрея и Евдокима.

Память 
 В 2014 году были названы две горы в окрестностях Полевского
 Гора Азовского, в лесном квартале № 55 (по дороге на пос. Большая Лавровка)
 Камни Азовского, в лесном квартале № 79 (по дороге на пос. Большая Лавровка)
 12 сентября 2013 года Центральной городской библиотеке г. Полевской присвоено имя А. А. Азовского. Проходят Азовские чтения.

Сочинения 
Стихи Анатолия Андреевича Азовского печатались в журналах: «Дон», «Урал», «Наш современник». Выходили отдельными сборниками.

Примечания 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Персоналии:Екатеринбург
Персоналии:Багаевский район
Персоналии:Новочеркасск
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России